Тиберий Катий Цезий Фронтон () — римский государственный деятель конца I века — начала II века.

Фронтон происходил из плебейской семьи. О начале его карьеры ничего неизвестно. После вступления на трон Нервы, в 96 году, Фронтон был назначен консулом-суффектом вместе с Марком Кальпурнием. Когда начались массовые казни доносчиков, действовавших при Домициане, очень многие люди были обвинены в том что они занимались доносительством, хотя среди них были и невинные люди. И когда Фронтон заметил, «что плохо иметь такого императора, при котором никому не позволено ничего делать, но ещё хуже — такого, при котором каждому можно делать всё», Нерва прекратил процессы против доносчиков.

В 100 году Фронтон был защитником бывшего проконсула Африки Мария Приска обвинявшегося в вымогательстве. В 102/103 году он был адвокатом Юлия Басса, бывшего проконсула Вифинии и Понта, обвинявшегося в преступлениях в провинции. В конечном счете Юлию Бассу вынесли оправдательный приговор.

С 91 по 109 год Фронтон входил в состав жреческой коллегии арвальских братьев. Также он находился на посту легата пропретора Нижней Мезии или Фракии. Плиний Младший, говоря об ораторской деятельности Фронтона, подчеркивал. что он был мастером вызывать слезы у слушателей.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 2. c. 928.
 Eitel Fischer: Catius II 1. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 1586.
 Edmund Groag: Catius 4. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band III,2, Stuttgart 1899, Sp. 1792 f.

Легаты пропреторы